Gildhøj kan henvise til flere emner:

 Gildhøj (Brøndby Kommune) – en høj i Brøndby Kommune
 Gildhøj (Lemvig Kommune) – en høj i Lemvig Kommune
 Gildhøj (Randers Kommune) – en bebyggelse i Randers Kommune